Хоја Онда има више значења:

 Хоја Онда (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хоја Онда (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику